

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYUT jest ich 2 
 Chrosna – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki 
 Chrosna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel